Idesia — название растений:

  Introd. 199. (1777) — синоним рода  
  Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg x. 485. (1866) — латинское название рода Идезия из семейства Ивовые (Salicaceae).